LANCO est une compagnie aérienne cargo colombienne.

Compagnie aérienne ayant son siège en Colombie
Compagnie aérienne cargo
LATAM Airlines Group